Broby kan syfta på:

Danmark
 Broby kommun, Danmark – en tidigare kommun Danmark
 Nørre Broby – en ort i Broby kommun

Finland
 Broby (Pyttis) – centralort i Pyttis kommun

Sverige

Skåne
 Broby, Östra Göinge kommun – centralort i Östra Göinge kommun, Skåne län
 Broby landskommun, Skåne – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1952–1974
 Broby socken – i nordvästra Skåne, efter 17 april 1885 Västra Broby socken
 Broby socken – i nordöstra Skåne, efter 17 april 1885 Östra Broby socken

Södermanland
 Broby, Bettna – herrgård i Bettna socken, Södermanland (Flens kommun)

Uppland
 Broby, Österunda – by i Österunda socken, Uppland (Enköpings kommun)
 Broby, Börje socken – en by i Börje socken, Uppsala kommun
 Broby, Funbo – en by i Funbo socken, Uppsala kommun
 Broby, Söderby –  ett säteri i Söderby-Karls socken, Norrtälje kommun
 Broby, Täby kommun - en kommundel i Täby kommun
 Broby naturreservat –  ett naturreservat i Norrtälje kommun

Västergötland
 Broby socken – socken i Västergötland
 Broby landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1862–1952
 Broby församling – en tidigare församling i Skara stift
 Broby distrikt – ett distrikt i Götene kommun och Västra Götalands län

Östergötland
 Broby socken, Östergötland – överförd till Strå socken omkring år 1700
 Broby, Strå – herrgård i Strå socken, Östergötland (Vadstena kommun)

Se även
 Västra Broby församling 
 Östra Broby församling 
 Västra Broby landskommun  
 Östra Broby landskommun